Operacja Tarnegol – izraelska operacja wojskowa przeprowadzona 28 października 1956 roku w celu zestrzelenia egipskiego samolotu Ił-14.
 Operacja Tarnegol 53 – izraelska operacja wojskowa przeprowadzona w nocy z 26 na 27 grudnia 1969 roku, której celem było zdobycie egipskiego radaru produkcji radzieckiej – P-12.